Танга:

 Танга — портовый город в Танзании.
 Танга (область) — область в Танзании.
 Танга — архипелаг в составе Папуа — Новой Гвинеи.
 Танга — женские трусы из двух треугольников с резинками или ленточками по бокам.
 Танга — село в Улётовском районе Забайкальского края.
 Танга — река в Забайкалье, приток Ингоды.
 Танга — река в Костромской области.
 Танга — река в Красноярском крае.
 Танга — денежная единица в Португальской Индии.

См. также 
 Таньга